Des élections municipales partielles ont lieu en 2015 en France.

Bilan

Élections

Ajaccio (Corse-du-Sud) 

 et  février.
Annulation de l'élection par le tribunal administratif.

Laurent Marcangeli (UMP) est réélu au  face à Simon Renucci (DVG).

Annemasse (Haute-Savoie)

Argentré-du-Plessis (Ille-et-Vilaine)

Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine)

Bavilliers (Territoire de Belfort) 
À la suite de l'annulation de l'élection par le Conseil d'État.

Cabourg (Calvados) 
À la suite de l'annulation de l'élection par le Conseil d'État.

Céret (Pyrénées-Orientales) 
À la suite de l'annulation de l'élection par le Conseil d'État.

Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne) 

À la suite de l'annulation de l'élection par le Conseil d'État.

Clamecy (Nièvre) 

Annulation par le Conseil d'État.

Clichy (Hauts-de-Seine) 
Ancien maire: Gilles Catoire (PS)
 45 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2012 : )
 11 sièges à pourvoir à l'Établissement public territorial Boucle Nord de Seine

La Croix-Valmer (Var) 

Annulation par le Conseil d'État.

Bernard Jobert (DVD) réélu au .

Gardanne (Bouches-du-Rhône) 

Annulation par le Conseil d'État.

Roger Meï (PCF) réélu

Hautmont (Nord) 

La perte du tiers du conseil municipal engendre une nouvelle élection.

Joël Wilmotte (UMP) réélu au .

Île-Rousse (Haute-Corse) 

Annulation de l'élection par le Conseil d'État.

Jean-Joseph Allegreni-Simonetti (UMP) réélu au .

Itteville (Essonne) 

Annulation de l'élection par le Conseil d'État.

Alexandre Spada (DVD) réélu.

Louveciennes (Yvelines) 

Annulation de l'élection par le Conseil d'État.

Pierre-François Viard (DVD) réélu au .

Morhange (Moselle) 

Annulation par le Conseil d'État.

Jacques Idoux (DVD) réélu au .

La Mure (Isère) 
À la suite du décès du maire Fabrice Marchiol (UMP).

Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) 

Annulation par le Conseil d'État

Ancien maire : Michel Pajon (gauche)

Brigitte Marsigny (droite) élue au

Palavas-les-Flots (Hérault) 
Annulation de l'élection par le Conseil d'État.

Papara (Polynésie française)

Pibrac (Haute-Garonne) 

Annulation de l'élection par le Conseil d'État.

Maire sortant : David Saint-Mellion (PS)

Bruno Costes (UMP) élu au .
À la suite de l'annulation de l'élection par le Conseil d'État.

Pignan (Hérault) 

Annulation par le Conseil d'État.

Michelle Cassar (PS-DVG) réélue au .

Plobsheim (Bas-Rhin) 

Annulation par le Conseil d'État.

Anne-Catherine Weber (DVG) réélue au .

Pontault-Combault (Seine-et-Marne) 

Annulation par le Conseil d'État.

Monique Delessard (PS) réélue au .

Le Pontet (Vaucluse)

Puteaux (Hauts-de-Seine) 
Maire sortante : Joëlle Ceccaldi-Raynaud (UMP)

Élue le  au premier tour : Joëlle Ceccaldi-Raynaud (Les Républicains).

À la suite de l'annulation de l'élection par le Conseil d'État.

Saint-André-de-Cubzac (Gironde) 

Annulation par le Conseil d'État.

Cécile Monseigne (PS) réélue au .

Sainte-Rose (La Réunion) 

Annulation par le Conseil d'État.

Michel Vergoz (DVG) élu au .

Salles (Gironde) 

Annulation par le Conseil d'État.

Luc Derville (DVD) réélu au .

Sénas (Bouches-du-Rhône) 

Démissions

Ancien maire : Rémy Fabre (DVD)

Philippe Ginoux (DVD) élu au

Thionville (Moselle) 

Annulation par le Conseil d'État.

Anne Grommerch réélue au .

Tinqueux (Marne) 

Démission de l'ancien maire Maurice Benoist (DVD)

Jean-Pierre Fortune (DVD) élu au .

Varennes-Vauzelles (Nièvre) 

Annulation par le Conseil d'État.

Isabelle Bonnicel (Div.) réélue au .

Vénissieux (Métropole de Lyon) 
Le , l'élection municipale de Vénissieux est invalidée par le Tribunal administratif de Lyon. Un nouveau scrutin a eu lieu les 22 et .
 Maire sortante : Michèle Picard (FG)
 49 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2012 :  habitants)
 7 sièges à pourvoir au conseil métropolitain ()

Voisins-le-Bretonneux (Yvelines) 

Annulation par le Conseil d'État.

Alexandra Rosetti réélue au .

Notes et références

Voir aussi 
 Élections municipales françaises de 2014

Liens externes 
 

2015
municipales